La deuxième saison de Kally's Mashup : La Voix de la pop a été diffusée du  au  sur Nickelodeon Amérique latine.

En France, elle est diffusée du  au  sur Gulli.

Distribution

Acteurs principaux 
 Maia Reficco  : Kally Ponce / « Mica635 »
 Alex Hoyer  : Dante Barkin
 Sara Cobo  : Gloria Skyler
 Lalo Brito  : Andy Guiderman
 Saraí Meza   : Tina Barkin
 Tupac Larriera  : Alex Alvarez
 Tom CL  : Kevin Alvarez
 Daniela Flombaum  : Lucie « Lucy » Magliano
 Celeste Sanazi  : Stéphanie « Stefi » Loreto
 Juan Cruz Cancheff : Aymeric (Evaristo en V.O)
 Ana Julia Anglielio : Cindy Skyler
 Josefina Willa : Lana Meier (Laia en V.O )
 Zhongbo Li : Marco Li

Acteurs récurrents 
Mariano Chiesa  : Miguel « Mike » Ponce
Emiliano Dionisi  : Carlos « Charlie » Ponce
Betina O'Connell  : Carmen Ponce
Marita Ballesteros : Léonore (Rosarìo en VO)
Sebastián Holz  : Norman Skyler
Leonardo Tresto : Séraphin Skyler
Jackie Castañeda  : Cécilia (Caridad en V.O.)
Melody Balgun :  Sophie Meyer (Rori en V.O.)
Gina Machta : Flora
Tomás Blanco : Bruno
Sofia Maqueira :  Emma Brudinaire
Thelma Fardin : Mara
Germán Tripel  : Darió Ruppert, directeur du Conservatoire Évolution 
Ignacio Francauilla :  Van Loyd, assistant de Darió Ruppert
Javier Gómez : Alfred Watemberg, fondateur du Conservatoire Allegro
Leandro Côccaro  : Paco Dismidio
Melisa Garat  : Julia Ferro
Lucas Frangella : César

Invités 

José Giménez Zapiola  : Thomas « Tommy » Greco

Milagros Masini  : Olivia Grimaldi
Daniel Campomenosi : Le directeur du Conservatoire Allegro
Jorge Booth : Membre du comité 1
Maria Luisa Estiz : Membre du comité 2
Paolo Peufrelli : Noël, père de Tommy
Daniel Mùñez : Animateur de Dante et Kally
Mariano Nazzel : Romain
Talo Silveyro : Santoyo
Maia Viau : Professeure de SVT et directrice du lycée
 Emiliano Buastein : Inspecteur du Conservatoire Allegro
Dante Acuña : Léo
Celeste Cerez : Nourrice de Léo 
Feoeaico Baron : Entraîneur de football d'Alex et Kévin
Marcelo Serre : Contrôleur du Music Shake
Rocío Hernãndez : Johana
Christian Giménez : père de Dante et Tina
Camila Moguileusky : Fan 1
Carla Corrado : Fan 2
Manuela Menédez : Fan 3
Manuel Murphy : Sergio
Juan Lõpez Bouadjia : Garçon vélo Snack
Sabastían Lamota : Livreur
Ana Padilla : Grand-mère de Johana
Juan Santiago : Organisateur du Duel
Diana Santini : Grand-mère 2
Brian Sichel : Livreur de fleur
 Francisco Ruiz Barlett : Jhony
Victoria Viola : Mère des lapins
Sheila Szterenbaum : Moni
Anibal Gallun : Organisation de l'audition
Lucien Gilabert : Journaliste 1
Ivano Nandacchione : Journaliste 2
Santiago García Ibañez : urnaliste 3
Fausto Dupperé : Hugo
Bruno Coccia : François
Federico Vernazián : Directeur de casting
Gerardo Scherman : Inspecteur du Music Shake
Jorge Torchiaro : Damian
Juan Santiago : Organisateur des DAK
Luisa Montenegro : Solène / Fausse « Kally »
Maria Luisa Estiz : Pablo Van Brinkhen
 :  Teo

Épisodes

Épisode 1 : Clef de sol

Épisode 2 : Kally et son équipe

Épisode 3 : L'espion d'Évolution

Épisode 4 : Toute la vérité

Épisode 5 : L'abonné mystère

Épisode 6 : L'audition interne

Épisode 7 : Des rumeurs à Allegro

Épisode 8 : Un défi pour Kally

Épisode 9 : Rivalités

Épisode 10 : Kally se rebelle

Épisode 11 : Mon rêve c'est sa musique

Épisode 12 : La vérité éclate

Épisode 13 : De mystérieux messages

Épisode 14 : Le retour de Lucy

Épisode 15 : Après l'orage

Épisode 16 : Une solution compliquée

Épisode 17 : Lucy mène l'enquête

Épisode 18 : Les soupçons de Lucy

Épisode 19 : Quand le passé nous rattrape

Épisode 20 : Le duel

Épisode 21 : La fin d'Allegro

Épisode 22 : Il faut sauver Allegro

Épisode 23 :  La manifestation artistique

Épisode 24 : Le grand prix du Music Shake 

 Épisode 25 : Ça tourne !

Épisode 26 : Chagrin d'amour

Épisode 27 : Changement de look

Épisode 28 : Aucun retour possible

Épisode 29 : Aller de l'avant

Épisode 30 : Tourner la page

Épisode spécial : Spécial le grand jour !

Épisode 31 : La dédicace de Kally

Épisode 32 : Un pour tous, tous pour un

Épisode 33 : Une invitée inattendue

Épisode 34 : Première tournée

Épisode 35 : La vie avec ses amies

Épisode 36 : Une fête à Allegro

Épisode 37 : Plus que des amis ?

Épisode 38 : Sans retour

Épisode 39 : Dangereux mensonges

Épisode 40 : Still (Duo)

Épisode 41 : Tous unis

Épisode 42 : Un nouvel ami

Épisode 43 : Aviateur

Épisode 44 : L'école est finie

Épisode 45 : Dally pour toujours

Épisode spécial : La Playlist de Kally's Mashup

Références 

Kally's Mashup, la voix de la pop 2
Kally's Mashup : La Voix de la pop